Bentley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bentley Lake (New Mexico)
 Bentley Lake (North Dakota)
 Bentley Lake (Wisconsin)